Новосеменкино — название населённых пунктов в России:

 Новосеменкино — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.
 Новосеменкино — село в Чекмагушевском районе Башкортостана.

См. также 
 Новосемейкино